Клюпфель, Владислав Филиппович (1796—1885) — генерал-лейтенант, директор Павловского кадетского корпуса, инспектор Военно-учебных заведений Российской империи.
 Клюпфель, Евгений Владиславович (1860—1934) — русский контр-адмирал.
 Клюпфель, Карл Август (Karl August Klüpfel; 8 апреля 1810, Darmsheim— 11 апреля 1894, Тюбинген) — немецкий историк.